Bækken kan henvise til flere artikler:
 Bækken (anatomi) – området mellem hofteknoglerne og skambenet
 Bækken (musik) – rund metalplade.
 Bækken (beholder) – en rund eller aflang beholder som sengeliggende patienter kan benytte i stedet for toiletbesøg.
 Bækken (geologi) - sænkning eller fordybning i jordskorpen, f.eks. forårsaget af en gletsjer
 stednavne
 Bækken (Hjørring Kommune) – bebyggelse i Asdal og Uggerby sogne, uden for Hirtshals
 Bækken (Gammel Rye Sogn) – en bebyggelse i Gammel Rye Sogn, Skanderborg Kommune
 Bækken (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rinkenæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Bækken (Tranum Sogn) – en bebyggelse i Tranum Sogn, Jammerbugt Kommune
 Se også
 Bæk (flertydig)